Knibbe ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Knibbe (1934–2015), österreichischer Althistoriker und Epigraphiker
 Wilhelm Knibbe (Philipp Wilhelm Knibbe), deutscher Rentmeister, hannoverscher Rittmeister und westfälischer Offizier